Revizor může být:
 přepravní kontrolor
 jednočlenná obdoba kontrolní komise nebo dozorčí rady právnické osoby 
 revizor účtů – specializovaná statutární funkce v rámci některých právnických osob, zmiňovaná v některých právních předpisech
 sčítací revizor – osoba, která řídí sčítací komisaře při sčítání lidu
 generální revizor – osoba provádějící audit hospodaření Svatého stolce a Městského státu Vatikán

kultura
 Revizor (Gogol) – satirická komedie ruského prozaika a dramatika Nikolaje Vasiljeviče Gogola
 Revizor (film, 1933) – český film z roku 1933 v režii Martina Friče natočený na motivy Gogolovy hry
 Revizor (film, 2005) – český televizní film z roku 2005 v režii Viktora Polesného

Související články 
 Revize